Râul Jijia se poate referi la:

 Jijia - afluent al Prutului
 Jijia - afluent al râului Sihastru